Körte steht für:
 Körte (Familie), niedersächsische Familie aus Aschersleben

Körte ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Körte (1866–1946), deutscher Klassischer Philologe
 August Bernhard Christian Körte (1786–1858), preußischer Offizier, Bürgermeister und Kriegsrat
 Franz Körte (1782–1845), deutscher Natur- und Agrarwissenschaftler

 Gustav Körte (1852–1917), deutscher Archäologe
 Hugo Körte (1897–1974), deutscher Kunstlehrer und Künstler
 Martin Körte (1857–1929), deutscher Porträtmaler
 Oswald Körte (1852–1924), deutscher Offizier und Musikwissenschaftler
 Siegfried Körte (1861–1919), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Königsberg

Siehe auch:
 Korte